Соревнования в прыжках в длину у мужчин на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне прошли 3 и 4 августа 2012 года на Олимпийском стадионе.

Рекорды

Медалисты

Квалификация 
В финал выходят 12 лучших спортсменов по результатам квалификации.

Финал

Ссылки 
 Результаты легкоатлетической программы Олимпиады 2012 года

Прыжки в длину на Олимпийских играх
Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2012